Ордовский-Танаевский — русская фамилии.

Известные носители  Ордовский(-Танаевский), Михаил Львович (род. 1941) — советский и российский кинорежиссёр и сценарист, актёр.
 Ордовский-Танаевский, Николай Александрович (1863—1950) — тобольский губернатор (1915—1917); прадед М. Л.  и Р. В. Ордовского-Танаевского Бланко.
 Ордовский-Танаевский Бланко, Ростислав Вадимович (род. 1958) — венесуэльский и российский бизнесмен.